VIII Plenum KC PZPR w 1968 roku
 VIII Plenum KC PZPR w 1971 roku